Skarpnäcks gård kan avse:

 Skarpnäcks gård (stadsdel) – en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun
 Skarpnäcks gård (gods) – ett tidigare säteri och storgods i Söderort inom Stockholms kommun

Se även
 Skarpnäck, olika betydelser.